Back to You, chanson de Louis Tomlinson en duo avec Bebe Rexha, sortie le 21 juillet 2017 ;
 , série télévisée américaine réalisée par James Burrows, diffusée initialement en 2007-2008 et exploitée en français sous le nom Moi et Mon Public.